Osoby:
 Georg Adolf Suckow - niemiecki chemik
 Michael Succow - niemiecki botanik

Zobacz też:
 Suckow
 Sukow